Суперлига 2019/2020 — 108-й сезон чемпионат Швейцарии по футболу. Начался 19 июля 2019 года и завершится 21 мая 2020 года. Чемпионский титул отстаивал «Янг Бойз».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Super League Soccerway

Чемпионат Швейцарии по футболу
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2019 году
Спорт в Швейцарии в 2020 году
Швейцария 1